Велосипедный спорт на XXVII летних Олимпийских играх.

Лэнс Армстронг был лишён бронзовой медали, выигранной в шоссейной гонке с раздельным стартом из-за пожизненной дисквалификации с лишением всех титулов, выигранных за карьеру. Медаль должна перейти к занявшему 4-е место испанцу Абрахаму Олано.

Медалисты

Шоссе

Мужчины

Женщины

Трек

Мужчины

Женщины

Маунтинбайк

Страны 

Венгрия, Мексика, Япония по разу занимали 5 место(2 очка); Дания, Канада и Словакия — по разу 6 место (1 очко).

Результаты

Велотрек. Женщины

Индивидуальная гонка преследования 3 км 
 А. Белутти, Италия — 5 место
 Ю. Арндт, Германия — 6 место

за 3 место

Финал

Спринт 
 Н. Саболч, Венгрия — 5 место
 Т. Линдемут, США — 6 место

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

финал

Индивидуальная гонка по очкам

Велотрек. Мужчины

Индивидуальная гонка преследования 4 км 
 Ф. Гомон, Франция — 5 место
 О. Симоненко, Украина — 6 место

за 3 место

финал

Олимпийский спринт 
 Япония — 5 место
 Словакия — 6 место

за 3 место

финал

Командная гонка преследования 
 Австралия — 5 место
 Новая Зеландия — 6 место

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

финал

Спринт 
 Я. Ван Эйден, Германия — 5 место
 Х. Виллануэва, Испания — 6 место

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

финал

Индивидуальная гонка по очкам

Кейрин

Мэдисон

Велошоссе. Женщины

Групповая гонка 200 км

Индивидуальная гонка 31,2 км

Велошоссе. Мужчины

Групповая гонка 239 км

Индивидуальная гонка 46,8 км

Маунтинбайк

Женщины

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Официальный отчёт (шоссейные гонки)